Een wasbord kan verwijzen naar:

wasbord (schoonmaak) - een object waarop kleding gereinigd werd
wasbord (instrument) - een hierop gebaseerd muziekinstrument
wasbord (buik) - een sterk gespierde buik
wasbord (weg)  - een weg met veel overdwarse ribbels